Sarah Walker peut désigner :

 Sarah Walker (1943-), mezzo-soprano britannique ;
 Sarah Walker (1988-), coureuse de BMX néo-zélandaise ;

Dans la fiction 
 Sarah Walker, un personnage de la série Chuck ;
 Sarah Walker, un personnage de la série Brothers and Sisters.